Чемпионат США по конькобежному спорту в спринтерском многоборье — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводится среди мужчин и женщин.

Призёры

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на Speedskatingresults.com

Соревнования по конькобежному спорту в США
Национальные чемпионаты по конькобежному спорту
Чемпионаты США